Casey (Illinois)
 Casey (Iowa)
 George W. Casey, Jr. (1948, Sendai, Japó), general i Cap d'Estat Major de l'Exèrcit dels Estats Units
 Guillermo, o William, Casey professor, traductor i filòleg d'origen irlandès i català d'adopció, establert a Barcelona de forma permanent des de 1826